Acsád keresztnév

Települések
 Acsád település Vas megyében
 Nagyacsád település Veszprém megyében
 Nyíracsád település Hajdú-Bihar megyében